Ruza (rzeka)
 Ruza (miasto)